Реце́пция:
 Рецепция (книжн.; от ; принятие) — заимствование чужих исторических, социологических или культурных форм:
 рецепция римского права — государственное использование положений древнего римского права.
 Рецепция (физиология) — восприятие и преобразование (трансформация) организмом механических, термических, электромагнитных, химических и других раздражителей в нервные сигналы.
Все восприятия воздействий внешней и внутренней сред в физиологии принято объединять понятием «рецепция». Однако не все, что воспринимается нервными рецепторами, ощущается то есть входит в сознание. Понятие рецепции шире, чем понятие чувствительности. Примером могут служить сигналы от опорно-двигательного аппарата в мозжечок. Они регулируют мышечный тонус и участвуют в координации движений, но импульсы от них к возникновению ощущений не приводят.

См. также 
 Заимствование
 Трансформация

Примечания